Натуральне число 1266
 1266 рік до нашої ери
 1266 рік нашої ери